

Arte 
Marta e Maria Maddalena – dipinto di Caravaggio
Maria Maddalena – dipinto di Correggio, National Gallery, Londra
Maria Maddalena  – dipinto di Filippino Lippi, Galleria dell'Accademia, Firenze
Maria Maddalena – dipinto di Pietro Perugino, Galleria Palatina, Firenze
Maria Maddalena – dipinto di Piero della Francesca
Maria Maddalena – dipinto di Giovanni Gerolamo Savoldo, National Gallery, Londra

Cinema
Maria Maddalena (titolo alternativo Maria di Magdala) – film muto del 1918 diretto da Aldo Molinari
Maria Maddalena – film del 2000 diretto da Raffaele Mertes
Maria Maddalena (Mary Magdalene) – film del 2018 diretto da Garth Davis

Geografia 
 Santa Maria Maddalena – frazione del comune italiano di Occhiobello, in Veneto

Persone 
 Santa Maria Maddalena – personaggio della Bibbia, venerata come santa
 Maria Maddalena de' Pazzi – religiosa italiana
 Maria Maddalena Martinengo – religiosa italiana

 Maria Maddalena d'Asburgo (1689-1743) – arciduchessa d'Austria
 Maria Maddalena d'Austria (1589-1631) – granduchessa di Toscana

Altro 
 Monastero di santa Maria Maddalena dei Pazzi – monastero di Firenze
 Oratorio di Santa Maria Maddalena dei Malsani – chiesa di Prato

Pagine correlate 
Maddalena penitente
Maddalena leggente
Cappella di Santa Maria Maddalena
Chiesa di Santa Maria Maddalena